Ру́за () — назва кількох географічних об'єктів у Росії і Білорусі:

Руза — річка в Могильовській області, притока Басі.

Руза — місто в Московській області.
 Руза — село в Волоколамському районі Московської області.
 Руза — річка в Московській області, притока Москви.
 Руза — річка в Смоленській області, притока Касні.
 Руза — річка в Архангельській області, притока Соденьги.

Див. також 
 Руса
 Русса